

Duques de Orleães 
 Filipe de Valois, Duque de Orleães (1336–1376)
 Filipe I, Duque de Orleães (1640–1701)
 Filipe II, Duque d'Orleães (1674–1723)

Outros usos 
 Felipe II de Tarento 
 Filipe, Príncipe de Portugal (1533–1537)
 Filipe Guilherme, Príncipe de Orange (1554–1618)
 Filipe, Duque de Parma (1720–1765) — duque de Parma, Placência e Guastalla
 Filipe, Duque de Calábria  — filho de Filipe V de Espanha
 Filipe, conde de Flandres (1837–1905) (1837–1905)
 Philipp zu Eulenburg-Hertefeld  — príncipe de Eulenburg e Hertefeld e conde de Sandels
 Filipe de Hesse-Cassel 
 Filipe, Duque de Edimburgo (n. 1921) — príncipe consorte, marido da rainha Isabel II do Reino Unido
 Filipe Erasmo de Liechtenstein (n. 1942)
 Filipe da Bélgica (n. 1960)
 Filipe VI de Espanha (n. 1968)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes